Са́ммерс () — англомовне прізвище і топонім.

Прізвище 
 Анджела Саммерс (; 1964) — американська порноакторка і танцівниця стриптизу, член Зали слави AVN.
 Елізабет Енн Саммерс (; 1981, відома як Баффі, ) — головний персонаж фільму та серіалу «Баффі — переможниця вампірів».
 Енджел Саммерс (; 1987) — французька порноакторка.
 Енді Саммерс (; 1942) — британський гітарист і композитор, учасник гурту The Police.
 Лоуренс Саммерс (; 1954) — американський економіст.
 Монтегю Саммерс (; 1880—1948) — англійський письменник, католицький клірик та дослідник окультизму.

Топонім 
 Саммерс () — округ у штаті Західна Вірджинія (США).

Див. також 
 Саммер